Sette meraviglie del mondo – strutture e opere architettoniche artistiche e storiche che i Greci e i Romani ritennero i più belli e straordinari artifici dell'intera umanità
Nuove sette meraviglie del mondo – sette opere architettoniche che idealmente richiamano l'antico elenco canonico delle sette meraviglie del mondo
 Le sette meraviglie del mondo (Seven Wonders of the World) – film documentario del 1956 diretto da Tay Garnett, Paul Mantz, Andrew Marton, Ted Tetzlaff, Walter Thompson e John Farrow